Magness steht für:

 Magness (Arkansas), Ort im Independence County

Magness ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Magness (* 1954), US-amerikanischer Unternehmer und Filmproduzent
 Janiva Magness (* 1957), US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Sarah Siegel-Magness (* 1974), US-amerikanische Filmproduzentin und -regisseurin